Дре́йер (,  и ) — фамилия.

Известные носители:
 Дрейер, Андерс (род. 1998) — датский футболист.
 Дрейер, Гюнтер (, род. 1943) — немецкий египтолог.
 Дрейер, Данкварт (1816—1852) — датский художник.
 Дрейер, Джеральд (1929—1985) — южноафриканский боксёр.
 Дрейер, Джон Людвиг Эмиль (1852—1926) — ирландско-английский астроном датского происхождения.
 Дрейер, Карл Теодор (1889—1968) — датский кинорежиссёр.
 Дрейер, Катерина (1877—1952) — американская художница-абстракционистка.
 Дрейер, Кира Львовна (1921—1996) — советская врач — детский хирург, доцент кафедры детской хирургии ЛПМИ.
 Дрейер, Макс (1862—1946) — немецкий писатель, драматург.
 Дрейер, Мартин (род. 1966) — новозеландский шахматист.
Дрейер Георгий (род. 1991) — российский общественный деятель, писатель, деятель искусств.

 Дрейер, Олег Константинович (1919—1997) — советский историк, востоковед, профессор.
 Дрейер, Саломон (1813—1842) — датский ботаник.
 Дрейер, Эдвард (1940—2007) — американский историк.

фон Дрейер — дворянская фамилия в России, известные носители:
 Дрейер, Александр Густавович фон (1825—1897) — генерал, оренбургский полицмейстер.
 Дрейер, Владимир Николаевич фон (1876—1967) — генерал-лейтенант русской армии.
 Дрейер, Елена Александровна фон (в замужестве Чижова; 1893—1973) — старший лейтенант Советской Армии, сестра Н. А. фон Дрейера.
 Дрейер, Надежда Александровна фон (1861—1929?) — дочь оренбургского полицеймейстера, морганатическая супруга великого князя Николая Константиновича.

Топонимы:
 Дрейер — кратер на обратной стороне Луны.

Другое:
 Дрейер — немецкая монета номиналом в 3 пфеннига.

См. также